Bessenyei Ferenc (1840–1904) megyei főszolgabíró, politikus
 Bessenyei Ferenc (1919–2004) színművész